Frenchtown (en anglais « Ville des français ») est un toponyme américain:
 Frenchtown en Californie
 Frenchtown en Indiana
 Frenchtown en Montana
 Frenchtown au New Jersey
 Frenchtown en Ohio
 Frenchtown en Pennsylvanie
 Frenchtown, localité des îles Vierges des États-Unis

On le trouve aussi sous la forme
 Frenchtown-Rumbly au Maryland
 Frenchtown Township au Michigan
 Frenchtown Township en Nebraska
 Frenchtown Charter Township au Michigan